Отрар — топоним в Казахстане.

 Отрар — до монгольского нашествия, один из крупнейших городов Средней Азии, ныне городище.
 Отрар (село) — село в Отырарском районе Туркестанской области Казахстана.
 Отрар (гостиница) — гостиница, расположенная в центре города Алматы.